Theede ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Theede (* 1972), deutscher Regisseur und Autor
 Johann Theede (1876–1934), deutscher Architekt der Heimatschutzarchitektur 
 Kai-Uwe Theede (* 1964), deutscher Jurist, Präsident des OLG Rostock
 Michael Theede (* 1975), deutscher Konzertpianist, Kultur- und Medienmanager und Hochschullehrer